Krzyż Południa – gwiazdozbiór nieba południowego
 Dąb Krzyż Południa – pomnik przyrody w Puszczy Białowieskiej
 Krzyż Południa – powieść Jerzego Krzysztonia

Zobacz też 
 Order Krzyża Południa – brazylijskie odznaczenie państwowe